Maximilian von Götzen-Iturbide, prince d'Iturbide, né le  à Bistrița (Beszterce, alors située en Hongrie), est le petit-fils de María Josefa de Iturbide. C'est un chef de la branche de Habsbourg-Iturbide de la maison de Iturbide et, en tant que tel, prétendant au trône du Mexique (« Maximilien II »).

Famille 
Il est le fils de la baronne Maria Gizela de Tunkl-Yturbide, citoyenne hongroise, descendante d'Agustín de Iturbide et prétendante au trône du Mexique, et de son second époux, le comte Gustav von Götzen, d'origine allemande.

Il épouse Anna Rosa von Franceschi, citoyenne australienne de famille allemande et d'origine italienne, avec qui il a 2 enfants :
 Fernando Leopoldo Maximiliano Gustavo Salvador de Götzen-Iturbide, né à Perth (Australie-Méridionale) le  ;
 Emanuela Charlotte María Helena de Götzen-Iturbide, née à Perth (Australie-Méridionale) le .

Biographie

Ascendance

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Site de la Maison impériale du Mexique (non officiel)

Voir aussi
Prétendant au trône

Prétendant au trône du Mexique
Histoire du Mexique
Naissance en mars 1944
Naissance à Bistrița
Monarchie mexicaine